Trümper ist der Familienname folgender Personen:

 August Trümper (1874–1956), deutscher Kunstprofessor, Maler und Gestalter
 Bill Kaulitz-Trümper, bekannt als Bill Kaulitz (* 1989), deutscher Rocksänger, Synchronsprecher sowie Model
 Helga Trümper (* 1936), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Joachim Trümper (* 1933), deutscher Astrophysiker
 Lorenz Trümper (* 1958), deutscher Mediziner
 Lutz Trümper (* 1955), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Magdeburg
 Manfred Trümper (* 1934), deutscher Physiker
 Monika Trümper, deutsche Klassische Archäologin
 Tom Kaulitz-Trümper, bekannt als Tom Kaulitz (* 1989), deutscher Gitarrist